Bergen es el nombre de varios lugares en el norte de Europa y Norteamérica; puede referirse a:

Europa
Bergen (Noruega), una ciudad en Noruega
Bergen (Holanda Septentrional), municipio de Holanda Septentrional, los Países Bajos
Bergen (Limburgo), municipio de Limburgo, los Países Bajos
Bergen op Zoom, municipio de Brabante Septentrional, los Países Bajos
Bergen (Alemania), municipio del estado de Baja Sajonia, Alemania
Bergen (Renania-Palatinado), municipio del estado de Renania-Palatinado, Alemania
Bergen (Sajonia), municipio del estado de Sajonia, Alemania

América del Norte
Condado de Bergen, un condado en el estado estadounidense de Nueva Jersey
Bergen (Marathon), un pueblo en el estado estadounidense de Wisconsin
Bergen (Vernon), un pueblo en el estado estadounidense de Wisconsin
Bergen (Nueva York), un pueblo en el estado estadounidense de Nueva York
Bergen (villa), una villa en el estado estadounidense de Nueva York
Bergen (Dakota del Norte), una ciudad en el estado estadounidense de Dakota del Norte